Linden puede referirse a:

Topónimos

Alemania 
 Linden (Hesse).
Linden (Westerwald).
Linden (Kaiserlautern).

Guyana 
 Linden (Guyana), ciudad de la región de Alto Demerara-Berbice.

Estados Unidos 
 Linden (Alabama).
 Linden (Arizona).
 Linden (California).
 Linden (Carolina del Norte).
 Linden (condado de Iowa, Wisconsin).
 Linden (Indiana).
 Linden (Iowa).
 Linden (Míchigan).
 Linden (Nueva Jersey).
 Linden (Tennessee).
 Linden (Texas).
 Linden (Wisconsin).
 Municipio de Linden (condado de Brown, Minnesota).
 Municipio de Linden (condado de Christian, Misuri).
 Municipio de Linden (condado de Winnebago, Iowa).

Suiza 
 Linden (Suiza), comuna del cantón de Berna.

Personas 
 David J. Linden (n.1961), profesor estadounidense de neurociencia.
 Jaap ter Linden (n.1947), violonchelista, violagambista y director de orquesta neerlandés.
 Jean Jules Linden (1817-1898), botánico, explorador, horticultor y empresario belga. Su abreviatura como botánico es Linden.
 Lucien Linden (1853-1940), botánico y explorador belga, hijo de Jean Jules Linden. Su abreviatura como botánico es L.Linden.
 Pedro Vander Linden (1808-1860), médico y cirujano militar belga.
 Pierre van der Linden (n.1946), baterista neerlandés de jazz.
 Rik Van Linden (n.1949), ex ciclista belga.

Otros 
 Linden Shops, taller en una estación del metro de la ciudad de Nueva York.